Příjmení Sauter nosí více významných osobností:

 Benedikt Sauter (1835–1908) – německý římskokatolický duchovní
 Otto Sauter (* 1961) – německý trumpetista
 Otto Sauter-Sarto (1884–1958) – německý herec

Externí odkazy